Для передачи литовских имён собственных и непереводимых реалий на русский язык используются унифицированные правила практической транскрипции.

См. также 
 Латышско-русская практическая транскрипция

Примечания

Использованная литература 
 
 
 

Практическая транскрипция с русским языком
Литовский язык